Мусса́ Йеда́н (; 20 июля 1989, Бобо-Диуласо, Буркина-Фасо) — буркинийский футболист, полузащитник клуба «Рахимо» и сборной Буркина-Фасо.

Карьера

Клубная 
Мусса начал заниматься футболом в клубе «Этуаль Филант». В составе клуба из Уагадугу Йедан провёл четыре сезона, в 2011 году полузащитник стал обладателем кубка Буркина-Фасо.

В начале 2013 года Мусса перешёл из буркинийского клуба в «Котон Спорт». В составе камерунской команды Йедан участвовал в играх Лиги чемпионов КАФ и дошёл до полуфинала турнира, где «Котон Спорт» уступил «Аль-Ахли» в серии послематчевых пенальти.

12 ноября 2013 года было объявлено о переходе полузащитника в египетский «Аль-Ахли». Игрок подписал контракт на 3,5 года. В январе 2014 года буркиниец провёл первую встречу в чемпионате Египта против ЕНППИ. В конце января 2015 года Мусса покинул «Аль-Ахли» и перешёл в саудовский клуб «Аль-Оруба». Спустя полгода, проведя только 6 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, Йедан возвратился в Египет, подписав контракт с «Харас Эль-Ходуд».

В сборной 
В сборной Буркина-Фасо полузащитник дебютировал в 2012 году в товарищеской встрече со сборной Бенина.

В декабре 2014 года Мусса вошёл в окончательный состав сборной Буркина-Фасо на Кубок африканских наций 2015. На африканском первенстве Йедан не сыграл ни в одном матче.

Итого: 5 матчей / 0 голов; 2 победы, 3 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Игроки сборной Буркина-Фасо по футболу
Футболисты Буркина-Фасо
Игроки ФК «Этуаль Филант»
Игроки ФК «Котон Спорт»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Каир
Игроки ФК «Аль-Оруба» Эль-Джауф
Игроки ФК «Харас Эль-Ходуд»